Шаффер — фамилия. Известные носители:
 Шаффер, Акива (род. 1977) — американский кинорежиссёр, комик, актёр и сценарист.
 Шаффер, Альфред (1893—1945) — венгерский футболист и тренер.
 Шаффер, Анна (род. 1992) — британская актриса.
 Шаффер, Аттикус (род. 1998) — американский актёр кино и телевидения.
 Шаффер, Бренда (род. 1950) — американский и израильский учёный.
 Шаффер, Гордон (1905—1997) — британский журналист, общественный и политический деятель.
 Шаффер, Джеймс (род. 1970) — американский гитарист, участник группы Korn.
 Шаффер, Джон (род. 1968) — американский рок-музыкант.
 Шаффер, Ли (род. 1939) — американский баскетболист.
 Шаффер, Ричи (род. 1991) — американский бейсболист и писатель.
 Шаффер, Франк (род. 1959) — восточногерманский легкоатлет, серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Шаффер, Хосе (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Шаффер, Энтони (1926—2001) — британский журналист и автор детективных пьес и рассказов, которые были неоднократно экранизированы.

См. также 
 Шафер
 Шеффер

Примечания